shaker, industriële vibrator 
 trilnaald, industriële vibrator
 trilelement, klein inbouwmotortje om apparaten te laten vibreren
 oscillator, elektronisch trillingsapparaat 
 multivibrator, elektronisch trillingsapparaat
 vibrator (seksueel hulpmiddel)
 vibrator (album), platenalbum van Terence Trent D'Arby
 The Vibrators, Britse punkband